Ernst Baylon – schermidore austriaco
 Giuseppe Baylon – militare e aviatore italiano
 Julio Baylón – calciatore peruviano
 Norma Baylon – ex tennista argentina
 Pasquale Baylón – religioso e mistico spagnolo